Râul Grivele se poate referi la:

 Grivele - afluent al râului Straja
 Grivele - afluent al Surpata